Войновский сельский совет () — входит в состав
Чутовского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Войновка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Войновка 
 с. Виноминовка 
 с. Сторожевое

Примечания